Calípolis es la forma española usada para Kallipolis (Καλλήπολις «ciudad bella»), el nombre griego de varias ciudades antiguas, en particular:
 Calípolis en Caria;
 Calípolis en Tracia.
 Calípolis, un puerto del Helesponto en el Quersoneso tracio, la moderna Galípoli;
 Calípolis en Apulia, al sur de Italia, puerto de la península dentro del Golfo de Tarento, a la cual fue concedido por la república romana el status de socii (socios).
 Calípolis (Sicilia), una efímera colonia griega fundada en el este de Sicilia, entre Naxos y Mesina.
 Calípolis, una antigua ciudad de Misia (Asia Menor).
 Calípolis, una ciudad romana de la provincia Tarraconense.

 Calípolis es también la palabra que usa Platón para su ciudad ideal en su diálogo La República (especialmente en los libros I-V).